

Patronyme 

 Frank Erne (1875-1954), boxeur suisse.
 August Erne (1905-1987), coureur cycliste suisse.
 Philippe Erne (1986-), footballeur international liechtensteinois. 
 Adam Erne (1995-), professionnel américain de hockey sur glace.

Saint chrétien 
 Ninnidh de Loch Erne, un des douze apôtres de l'Irlande.

Loisirs 
 Erne Palais Ballroom, ancien cinéma et salle de dans à Belturbet (Irlande).

Hydronyme 
Erne est un nom notamment porté par :
 L'Erne, fleuve du nord-ouest de l'Irlande.
 Le Lough Erne, deux lacs sur le cours de l'Erne.

Voir aussi 
 Ernes, commune du Calvados (France).